Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1969.

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 13. Jahrgang (1969), Heft 5

1969
Tennisturnier 1969